Husö kan syfta på:

Geografi

Finland 

 Husö, Helsingfors – ett distrikt i Helsingfors stad, Nyland

Åland 

 Husö, Sottunga, ö, 
 Husö med Idö och Brändholm, ö, Kökar, 
 Husö biologiska station – en gård i Finströms kommun, Åland

Robotskapade Finlandförgreningar